Укел (, ) је општина у Белгији у региону Брисел. Према процени из 2007. у општини је живело 76.576 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени, у општини је 1. јануара 2015. живело 81.280 становника.

Референце

Спољашње везе 

Градови у Белгији
Википројект географија/Насеља у Белгији